Ми́рная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Беларусь 
 Мирная улица — улица в Минске.

Россия 
 Мирная улица — прежнее название улицы Мусина в Ново-Савиновском районе Каазни.
 Мирная улица — улица в Курске.
 Мирная улица — улица в Липецке.
 Мирная улица — улица в Самаре.
 Мирная улица — улица в Санкт-Петербурге (Лисий Нос).

Украина 
 Мирная улица — улица в Донецке.
 Мирная улица — улица в Запорожье.